Stare Zoo w Poznaniu
 Nowe Zoo w Poznaniu (przed połączeniem Wielkopolski Ogród Zoologiczny)